

Geografia 

 Eurota – fiume della Grecia

Mitologia 

 Eurota – personaggio della mitologia greca. Figlio di Milete e re di Laconia
 Eurota – personaggio della mitologia greca. Potamoi del fiume Eurota e padre della ninfa Pitane (Πιτάνη)